Novigrad eller Novi Grad kan syfta på:

Novigrad betyder "nystad" på flera sydslaviska språk

 11604 Novigrad − en asteroid i huvudbältet

Geografi

Bosnien och Hercegovina 

 Novi Grad - stad i Republika Srpska
 Bosanski Novi (ort i Bosnien och Hercegovina), Republika Srpska, 
 Opština Novi Grad, kanton, Republika Srpska, 
 Općina Novi Grad Sarajevo, kommun, Federationen Bosnien och Hercegovina, 
 Novi Grad, Odžak - by i kommunen Odžak 
 Novi Grad, Sarajevo kanton - stadsdel i Sarajevo

Kroatien 

 Novigrad -  en stad i landsdelen Istrien
 Novigrad, Zadars län - stad i Dalmatien
 Novigrad Podravski - stad i Slavonien
 Novi Grad, Oprisavci - by i kommunen Oprisavci

Se även
 Novigrad - det historiska namnet för  en stad i Primorje-Gorski kotars län i Kroatien, se Novi Vinodolski

Serbien 

 Novi Grad (del av en befolkad plats i Serbien),

Österrike 

 Güssing, distriktshuvudort, Burgenland, 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar
Robotskapade Serbienförgreningar